Чемпионат Испании по футболу 1981/1982 — 51-й сезон чемпионата Испании по футболу. Футбольный клуб «Реал Сосьедад» стал чемпионом Испании во 2-й раз. В турнире принимали участие 18 клубов. Было сыграно 306 игр и забито 853 гола.

Турнирная таблица 

1 «Барселона» получила право участвовать в розыгрыше Кубка обладателей кубков УЕФА 1982/83 как победитель текущего розыгрыша Кубка кубков.

Результаты матчей 

Источник: www.rsssf.com

Потуровая таблица

Бомбардиры

Статистика сезона

Голы 
 Наибольшее число голов в одном матче: 7 голов
 «Барселона» — «Кастельон»  — 4:3 (21-й тур, 17 января 1982 года)
 «Кастельон» — «Барселона»  — 1:6 (4-й тур, 7 октября 1981 года)
 «Осасуна» — «Кадис»  — 6:1 (27-й тур, 7 марта 1982 года)
 «Эркулес» — «Расинг Сантандер»  — 3:4 (11-й тур, 15 ноября 1981 года)
 Самая крупная победа в гостях: 5 голов
 «Кастельон» — «Барселона»  — 1:6 (4-й тур, 7 октября 1981 года)
 Самая крупная победа дома: 5 голов
 «Барселона» — «Эркулес»  — 5:0 (10-й тур, 11 ноября 1981 года)
 «Осасуна» — «Кадис»  — 6:1 (27-й тур, 7 марта 1982 года)
 «Севилья» — «Сарагоса»  — 5:0 (32-й тур, 11 апреля 1982 года)

Ссылки 
 Официальный сайт Ла Лиги
 Статистика на fbleague.com

1982
Испания
Испания
Спорт в Испании в 1981 году
Спорт в Испании в 1982 году